Багачка () — упразднённое село, Широкодолинский сельский совет, Великобагачанский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5320285702.

Село находилось на расстоянии в 1,5 км от сел Бехтерщина и Грушино. Ликвидировано в 1999 году .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Полтавской области